San Bartolo ima više značenja:
 San Bartolo, Cosenza
 San Bartolo, Ravenna